Europese rekeneenheid, European Currency Unit
écu, historische Franse munt
Ecuador
Electronic control unit, computer voor het managementsysteem van een verbrandingsmotor
extreme close-up, een foto- en video-opnametechniek